Ortwig steht für:
 Ortwig, ein Ortsteil von Letschin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg

Ortwig ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Ortwig (* 1959), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Stephanie Ortwig (* 1973), deutsche Schwimmerin

Siehe auch:

 Oertwig